Sezóna 2010/2011 byla 77. sezónou Italské ligy. Mistrem se stal tým HC Asiago.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 HC Val Pusteria - HC Alleghe 4:1 (4:2, 3:2, 3:4 P, 3:1, 2:1)
 HC Asiago - HC Fassa 4:1 (4:1, 5:2, 1:2, 3:2, 7:4)
 HC Bolzano - HC Pontebba 4:0 (4:3, 2:1, 3:1, 3:1)
 HC Ritten-Renon - HC Valpellice 1:4 (4:2, 3:4 P, 3:4 P, 2:4, 2:3 P)

Semifinále 
 HC Val Pusteria - HC Valpellice 4:0 (3:1, 4:3 SN, 3:2 P, 4:3)
 HC Asiago - HC Bolzano 4:3 (4:1, 2:4, 2:5, 1:6, 4:2, 2:1, 6:3)

Finále 
 HC Val Pusteria - HC Asiago 2:4 (4:1, 5:3, 3:4 P, 3:6, 0:5, 3:4 P)

Italská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011
Sport v Itálii v roce 2010
Sport v Itálii v roce 2011